Ма́лый Спасоглини́щевский переулок — небольшая улица в центре Москвы в Басманном районе между Лубянским проездом и Большим Спасоглинищевским переулком.

Происхождение названия 
Название XVIII века дано по церкви Спаса Преображения «в Глинищах», которая впервые упоминается в 1460 году (не сохранилась).

Описание 

Малый Спасоглинищевский переулок начинается от Лубянского проезда и проходит на восток параллельно Маросейке до Большого Спасоглинищевского переулка.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1/6 — Доходный дом А. К. Расторовой (1912, архитектор М. Д. Челищев)
 № 3 — Доходный дом Г. Б. Келлер (1872, 1913, архитектор М. Черкасов; перестроено в 1983 году), ныне — Правительство Московской области, приемная по личным вопросам ;
 № 3/1 — 
 № 3, строение 1 — ГУП Развития Московского региона;

См. также 
 Белый город
 Большой Спасоглинищевский переулок
 Церковь Спаса Преображения на Глинищах

Примечания

Литература 
 Сытин П. В. Откуда произошли названия улиц Москвы. — М., Моск. рабочий, 1959. 368 с.

Ссылки 
 Официальный сайт управы Басманного района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы

Переулки Москвы